Орнелла Ваноні (, 22 вересня 1934, Мілан) — відома італійська співачка і акторка.
Одна з найвідоміших виконавиць італійської легкої музики, чия творчість охоплює широкий діапазон жанрів від джазу до боса-нова. Завдяки своєму неповторному голосу і дивовижному виконавській таланту Орнелла Ваноні по праву вважається однією з найкращих виконавиць італійської пісні. 
Вона брала участь у театральних постановках, знімалася на телебаченні і в кіно, позувала оголеною для італійського випуску «Playboy».
Загальний інтерес до творчості Орнелли Ваноні повернувся після того, як її старий хіт L'Appuntamento став саундтреком до фільму Дванадцять друзів Оушена.

Життєпис 
Орнелла Ваноні народилася 22 вересня 1934 року в Мілані. Навчалася в школі урсулинок.

Її кар'єра в світі мистецтва почалася в 1960 році. В цей час вона, як театральна акторка, з'являється в постановках німецького драматурга Бертольта Брехта. Вона грала в спектаклях Джорджо Стрелера в його міланському театрі «Piccolo Teatro».

Кар'єра 
Водночас Орнелла почала виконувати легку, ліричну музику зі змістом. У цей період вона переробляла народні та популярні пісні своєї епохи, і особливо композиції на таку дражливу тему, як організована злочинність. Такий вибір привів до того, що Орнелла отримала прізвисько Співачка злочинного світу.
Завдяки пісням Senza fine та Che cosa c'è, написаних спеціально для неї Джино Паолі, популярність Ваноні помітно зросла в 1963 році. Наступного року вона виграла Фестиваль неаполітанської пісні з композицією Tu si na cosa grande. У наступні роки Ваноні брала участь в Фестивалів італійської пісні в Сан-Ремо.

Вона домоглася великого успіху з піснею Abbracciami forte (1965), Io ti darò di più (1966), La musica è finite (1967), Casa Bianca (1968), Eternità (1970). Одна з цих композицій, Casa Bianca, яка зайняла друге місце в рамках конкурсної програми фестивалю в Сан-Ремо, була предметом авторського спору між композитором Доном Баки (Don Backy) і лейблом «Clan Celentano».

Хітами Орнелли також стали пісні — Una ragione di più, Un'ora sola ti vorrei і L'appuntamento. Британська гурт «The Swinging Blue Jeans» переспівали музичний матеріал Ваноні, пісню Non Dirmi Niente, що вийшла під назвою Do not Make Me Over. В англійській версії композиція потрапила в британський чарт. Інша пісня Орнелли, L'appuntamento (1970), стала кавер-версією бразильської пісні Sentado à Beira do Caminho Ерасмо Карлоса і Роберто Карлоса.

В 1976 році Ваноні, у співпраці з Вінісіушем де Мораїшем та бразильським співаком і гітаристом на прізвисько Toquinho, перезаписала хіт La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. У 1980 роках вона випустила пісні Ricetta di donna, Uomini і записала у дуеті з Джино Паолі — пісню Ti lascio una canzone.
На Фестивалі в Сан-Ремо у 1989 році, Орнелла виступила з композицією Io come farò. У 1999 році вона записала з Енцо Граньяніелло пісню Alberi.

На більш пізньому етапі своєї кар'єри, Орнелла Ваноні, в основному, виступала на концертах і працювала в студії звукозапису на правах запрошеної вокалістки. В 2004 році вона випустила дует-альбом разом з Джино Паолі. Реліз платівки був приурочений до 70-річчя з дня народження співачки.

Особисте життя 
Орнелла Ваноні була одруженою з італійським співаком Лучіо Арденці (6 червня 1960 — 10 січня 1972), від якого народила сина Крістіана (1962). У неї був тривалий  роман з Джино Паолі.

Доробок

Дискографія 
Альбоми

Ornella Vanoni 1 (1961)
Caldo (1965)
Ornella (1966)
Ornella Vanoni (1967)
Ai miei amici cantautori (1968)
Ai miei amici cantautori (1969)
Ah! L'amore l'amore quante cose fa fare l'amore (1971)
Rileggendo vecchie lettere d'amore (1971)
Un gioco senza età (1972)
Dettagli (1973)
Ornella Vanoni e altre storie (1973)
A un certo punto (1973)
La voglia di sognare (1974)
Quei giorni insieme a te (1974)
Uomo mio bambino mio (1975)
La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria (1976)
Più (1976)
Io dentro (1977)
Io dentro - io fuori (1977)
Vanoni (1978)
Oggi le canto così, vol.1 (1979)
Oggi le canto così, vol.2 (1980)
Ricetta di donna (1980)

Duemilatrecentouno parole (1981)
Oggi le canto così, vol.3 (1982)
Oggi le canto così, vol.4 (1982)
Uomini (1983)
Insieme (1985)
Ornella &... (1986)
O (1987)
Il giro del mio mondo (1989)
Quante storie (1990)
Stella nascente (1992)
Io sono come sono... (1995)
Sheherazade (1995)
Argilla (1997)
Adesso (1999)
E poi...la tua bocca da baciare (2001)
Un panino una birra e poi... (2001)
Sogni proibiti (2002)
Noi, le donne noi (2003)
Ti ricordi? No non mi ricordo (2004)
Più di me (2008) 
Più di te (2009) 
Meticci (2013) 
Più di me, più di te, più di tutto (2014)

Платівки

 Sentii come la vosa la sirena/Canto di carcerati calabresi (1958)
 Hanno ammazzato il Mario/La zolfara (1959)
 Ma mi… / Le mantellate (1959)
 Ballata di Chessman/Ma mi (1960)
 Me in tutto il mondo/Però, ti voglio bene (1960)
 Senza fine / Se qualcuno ti dirà (1961)
 Un jour tu verras/Per te (1961)
 Cercami / Un grido (1961)
 Quando dormirai/Le piace Brahms? (1961)
 Me in tutto il mondo/Un jour tu verras (1962)
 Anche se/Attento a te (1962)
 C'eri anche tu/Ricorda (1962)
 Mario/Coccodrillo (1962)
 Roma nun fa la stupida stasera/È l'omo mio (1963)
 Che cosa c'è / La fidanzata del bersagliere (1963)
 Siamo pagliacci/Domani ti sposi (1964)
 Poco solo/I giorni dell'amore (1964)
 Tu sì 'na cosa grande / Ammore mio (1964)
 Non dirmi niente/Se non avessi incontrato te (1964)
 Abbracciami forte / Non voglio più (1965)
 Caldo/Giochiamo a stare al mondo (1965)
 Tu mi hai baciato l'altra sera/Apro gli occhi per non vederti (1965)
 Non dimenticar (le mie parole)/Fra tanta gente (1965)
 Io ti darò di più / Splendore nell'erba (1966)
 Questo è il momento/Tutta la gente del mondo (1966)
 Gente/Finalmente libera (1966)
 Per chi non lo sa/Solamente noi (1966)
 La musica è finita / Un uomo (1967)
 Ti saluto ragazzo/Un uomo, una donna (1967)
 Tristezza / Il mio posto qual è (1967)
 Cordialmente/Amai (1967)
 Ninna nanna di Rosemary/E figurati se… (1967)
 Senza di te/Ore d'amore (1967)

 Non finirà/Un’ora sola ti vorrei (1967)
 Casa Bianca / Serafino (1968)
 Quando sei triste prendi una tromba e suona/Finisce qui (1968)
 Sono triste/Io sono come sono (1968)
 Una ragione di più / Quando arrivi tu (1969)
 Mi sono innamorata di te/Ritornerai (1969)
 In questo silenzio/Il mio coraggio (1969)
 Mi piaci mi piaci/Quale donna vuoi da me? (1969)
 Uno di qua, l'altro di là/Serafino (1969)
 Eternità / Sto con lui (1970)
 L'appuntamento / Uomo, uomo (1970)
 Io sì/Anonimo veneziano (1971)
 Le mantellate/Il disertore (1971)
 Domani è un altro giorno / C'è qualcosa che non sai (1971)
 Il tempo d'impazzire / Variante (1971)
 Che barba amore mio / Il mio mondo d'amore (1972)
 Parla più piano/Il padrino (1972)
 Ma come ho fatto/La casa nel campo (1972)
 Io, una donna/E così per non morire (1972)
 Parla più piano/Quei giorni insieme a te (1972)
 Dettagli / Pazza d'amore (1973)
 Sto male / Superfluo (1973)
 Non so più come amarlo/C'è qualcosa che non sai (1974)
 Stupidi / La gente e me (1974)
 La voglia di sognare / Guardo, guardo e guardo (1974)
 Se dovessi cantarti/Alibi (1975)
 Uomo mio, bambino mio / Canta canta (1975)
 Non sai fare l'amore/Fili (1976)
 Più / Dimmi almeno se (1976)
 Domani no / Ti voglio (1977)
 Gli amori finiti/Noi (1978)
 Vorrei darti/Eccola qui (1979)
 Innamorarsi / Il telefono (1980)

Збірки

 Le canzoni dai film (1961)
 Le canzoni di Ornella Vanoni (1968)
 Ornella Vanoni (1968)
 Io sì — Ai miei amici cantautori vol.2 (1969)
 Hits (1972)
 L'amore (1972)
 Questa sera…Ornella Vanoni (1973)
 Ornella mai (1974)
 Ornella sempre (1974)
 Ornella Vanoni (1974)
 Senza rete (1974)The hits of Ornella Vanoni (1974)
 L'oro di Ornella (1975)
 Malamore di Ornella (1976)
 Ornella sempre (1976)
 Canzoni d'autore (1980)
 Ornella Vanoni Box 3LP (1981)
 Hit parade international — Ornella Vanoni (1982)
 Profili musicai- ornella vanoni lp (1982)
 Ornella Vanoni (1983)
 Ornella Vanoni International (1983)
 Le canzoni della mala, vol.2 (1984)
 Luigi Tenco, Gino Paoli, Ornella Vanoni — box (1984)
 Thema (1984)
 Vanoni Paoli (1985)
 I cantautori (1989)

 Ornella Vanoni fonit (1989)
 Dettagli (1990)
 L'appuntamento (1990)
 Il meglio di Ornella (1991)
 Ornella Vanoni album (1991)
 Ornella Vanoni…sempre (1991)
 I grandi successi Ornella Vanoni (1992)
 Ornella Vanoni speciale per selezione box 5lp (1992)
 Questa sera…Ornella Vanoni (1992)
 Un altro appuntamento (1992)
 I giorni dell’amore (1993)
 I giorni dell’amore 2 (1993)
 In più, 17 canzoni che vi rianterei (1993)
 Io dentro io fuori (1993)
 Ornella Vanoni live (1993)
 I miei ier (1994)
 Del mio meglio (1995)
 I successi di Ornella Vanoni (1995)
 Le origini (1996)
 Cofanetto ricordi −13 cd (1999)
 I grandi successi, vol.1 (2000)
 Ornella Vanoni — I grandi successi (2000)
 Ornella Vanoni — I miti musica (2000)
 I protagonisti: Ornella Vanoni (2001)
 ''Le più belle canzoni di: Ornella Vanoni (2003)

Фільмографія 
 «Ромул і Рем» (1961)
 «Вогнем і мечем» (1962)
 «Пісні в бікіні» (1963)
 «Вечірні мандрівники» (1979)
 «Небезпечна любов» (1964)
 «Європа співає» (1966)
 «Кабаре» (1969)

Премії та нагороди 
Орнелла Ваноні нагороджена Орденом «За заслуги перед Італійською Республікою» (1993).

Примітки

Посилання 

 Орнелла Ваноні
 

Італійські співачки
Уродженці Мілана
Італійські акторки
Акторки за алфавітом
Виконавці італійською мовою